Нерсеся́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Нерсесян, Александр (род. 1943) — академик АН Грузии.
 Нерсесян, Анаит Сергеевна (род. 1954) — советская армянская пианистка.
 Нерсесян, Бабкен Погосович (1917—1986) — советский актёр, народный артист СССР.
 Нерсесян, Вреж Нерсесович (род. 1948) — британский арменовед, искусствовед и библиограф.
 Нерсесян, Ктрич Григорьевич (Гарегин II) (род. 1951) — католикос Армянской Апостольской Церкви.
 Нерсесян, Левон Вазгенович (род. 1966) — российский учёный.
 Нерсесян, Левон Грачьевич (1931—1999) — армянский советский литературовед, писатель, педагог высшей школы и артист.
 Нерсесян, Леонид Нерсесович (1925—2012) — советский партийный и государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Нерсесян, Мартин Саакович (1926—1996) — советский дирижёр.
 Нерсесян, Рачия Нерсесович (1895—1961) — советский актёр, народный артист СССР.
 Нерсесян, Роберт Альбертович (род. 1958) — советский борец, чемпион Европы.
 Нерсесян, Тигран Бабкенович (род. 1966) — советский армянский актёр.

См. также 

 
 
 Нерсесянц
 Нерсесьян
 Нерсесьянц
 Нерс киберспорт